Forder peut faire référence à : 
 Annemarie Forder (née en 1978), tireuse sportive australienne.
 Henry Forder (1889–1981), mathématicien néo-zélandais.
 Conférence Forder, une distinction mathématique.

Homonymie de patronyme